Het voetbalseizoen 2016/17 van de Hoofdklasse was het 43e seizoen van deze competitie voor zondagteams en het 21e seizoen van deze competitie voor zaterdagteams. De Hoofdklasse was vanaf dit seizoen het vijfde niveau in het Nederlandse voetbal en het derde amateurniveau. Mede door de invoering van de Tweede divisie, was de opzet van de Hoofdklasse dit seizoen gewijzigd ten opzichte van het voorgaande seizoen. In plaats van de voorheen zes competities met 14 teams, namen dit seizoen 64 teams verdeeld over vier competities deel aan de Hoofdklasse, waarmee elke competitie dus 16 teams telt.

Het seizoen ging van start op 20 en 21 augustus 2016 en de laatste speelronde was op 13 en 14 mei 2017. VV Spijkenisse en ACV werden kampioen in respectievelijk de zaterdag Hoofdklasse A en B. ADO '20 en Blauw Geel '38 werden kampioen in respectievelijk de zondag Hoofdklasse A en B.

Veranderingen en promotie/degradatieregels 
Vanaf dit seizoen bestaat de Hoofdklasse nog maar uit twee zaterdag- en twee zondagcompetities. Voorheen waren dit er drie op zaterdag en drie op zondag. Het aantal clubs dat uitkomt in elke competitie is met twee verhoogd, zodoende spelen dit seizoen 16 clubs per competitie.

Dit seizoen zullen wederom de kampioenen van elke competitie direct promoveren. Daarnaast spelen de (vervangende) periodekampioenen samen met de nummers 15 en 16 van de Derde divisie om twee plaatsen in de Derde divisie.
De nummers 15 en 16 van elke Hoofdklassecompetitie degraderen rechtstreeks naar de Eerste klasse. De nummers 13 en 14 zullen nacompetitie spelen met de periodekampioenen uit de Eerste klasse.

Zaterdag Hoofdklasse A

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-14)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 15-28)
* Doordat er geen 3e periodetitel was, kreeg de hoogstgeplaatste niet kampioen een plaats voor de nacompetitie.
** Haaglandia failliet verklaard, wedstrijd tegen Ajax als niet gespeeld verklaard

Uitslagen 

Bijzonderheden: (indien de wedstrijd nog niet is uitgespeeld staat hier een * achter de uitslag)
 Haaglandia failliet verklaard eind augustus 2016, de enige gespeelde wedstrijd werd als niet gespeeld verklaard.
 Afgelaste wedstrijden:
 Op zaterdag 14 januari 2017 werden VV Sliedrecht - CVV De Jodan Boys en FC Breukelen - Achilles Veen afgelast wegens winterse omstandigheden.
 Op zaterdag 21 januari 2017 werden VV Spijkenisse - VV Zwaluwen, SV DFS - FC Breukelen en VV Smitshoek - VV Noordwijk afgelast wegens winterse omstandigheden.
 Op zaterdag 29 januari 2017 werden VV Zwaluwen - Achilles Veen, SV DFS - Ajax en VV Smitshoek - VV Spijkenisse afgelast wegens winterse omstandigheden.
 Op zaterdag 11 februari 2017 werden zes van de zeven wedstrijden afgelast wegens winterse omstandigheden.
 Op zaterdag 25 februari en 4 maart 2017 werden respectievelijk vier en drie wedstrijden ingehaald.

Topscorers

Zaterdag Hoofdklasse B

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)
* Oorspronkelijk won Flevo Boys de derde periodetitel.Echter doordat zij op een plaats eindigde voor de nacompetitie tegen degradatie, neemt CSV Apeldoorn als best geplaatste club zonder periodetitel,na VV Staphorst die plaats in neemt van ACV die rechtstreeks promoveerde, een plaats in de nacompetitie voor promotie over.Flevo Boys speelt ondanks het winnen van een periodetitel nacompetitie tegen degradatie.

Uitslagen 

Bijzonderheden:
 Wedstrijd SDV Barneveld - VV Staphorst werd op zaterdag 15 oktober bij rust gestaakt. De reden hiervoor was dat de scheidsrechter geblesseerd was geraakt en er geen vervanger was binnen 30 minuten. Op zaterdag 19 november 2016 werd de wedstrijd uitgespeeld.
 In de winterperiode werden diverse wedstrijden wegens winterse omstandigheden afgelast. Deze wedstrijden werden later weer ingehaald.

Topscorers

Zondag Hoofdklasse A

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Uitslagen 

Bijzonderheden: (indien de wedstrijd nog niet is uitgespeeld staat hier een * achter de uitslag)
 Afgelaste wedstrijden:
 Op zondag 17, 22, 29 januari en 12 februari 2017 werden respectievelijk zes, vijf, zes en alle achet van de acht wedstrijden afgelast wegens winterse omstandigheden.
Deze wedstrijden werden later in het seizoen ingehaald.

Topscorers 
Bijgewerkt tot en met zondag 11 december 2016

Zondag Hoofdklasse B

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Uitslagen 

Bijzonderheden: (indien de wedstrijd nog niet is uitgespeeld staat hier een * achter de uitslag)
 Gestaakte wedstrijden:
 Wedstrijd RKVV DESO - SV DOSKO na 45 minuten bij een 0-0 stand gestaakt op zondag 11 september 2016. De reden hiervoor was het geblesseerd raken van een grensrechter en daar geen vervanger voor was. Wedstrijd werd tijdens het inhaalweekend op zondag 23 oktober 2016 uitgespeeld.
 Wedstrijd Blauw Geel '38 - VV Gestel na 34 minuten bij 1-0 stand gestaakt op zondag 2 oktober 2016. De reden hiervoor was het geblesseerd raken van een scheidsrechter en daar geen vervanger voor was. Wedstrijd werd tijdens het inhaalweekend op zaterdag 22 oktober 2016 uitgespeeld.
 Wedstrijd VV Gestel - VV Gemert na 71 minuten bij een 1-0 stand gestaakt op zondag 11 december 2016. De scheidsrechter was geblesseerd geraakt en er was geen vervanger voor aanwezig. Deze wedstrijd werd op woensdag 8 februari 2017 uitgespeeld.
 Afgelaste wedstrijden:
 Wedstrijd VV Gemert - VV Chevremont werd op zondag 4 december afgelast wegens onbespeelbaar veld. Dit had te maken met de lage temperaturen. Wedstrijd werd op zondag 18 december 2016 ingehaald.
 In januari en februari 2017 werden een aantal wedstrijden afgelast wegens winterse omstandigheden. Deze wedstrijden werden in de weken erna ingehaald.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2016/17